Der Citroën C3 ist ein Kleinwagen des französischen Herstellers Citroën.

Der C3 wurde im April 2002 als Nachfolger des fünftürigen Citroën Saxo eingeführt. Der kleinere Citroën C2 war ausschließlich dreitürig lieferbar und ersetzt den gleich ausgestatteten Saxo.

In Indien und Südamerika bietet Citroën seit 2022 mit dem C3 (CC21) ein kleines Sport Utility Vehicle an.

C3 (2002–2009) 

Nachdem im Jahr 2000 Jean-Pierre Ploué zum Direktor des Citroën-Designzentrums ernannt wurde, ließ er den C3 unter Federführung von Donato Coco entwerfen, der bereits für den Citroën Xsara Picasso verantwortlich zeichnete.

Der C3 erschien im April 2002 als erstes Modell auf Basis der PF1-Plattform der PSA-Gruppe, auf der später auch die Modelle Citroën C2, Citroën C3 Pluriel, Peugeot 1007, Peugeot 207 sowie Citroën C3 Picasso entstanden.

Im Juli 2003 kam der C3 Pluriel zur Modellpalette hinzu, der als Cabriolet oder als Pick-up genutzt werden kann.

Eine weitere Variante des C3 ist die als X-TR bezeichnete Ausführung mit dem Aussehen eines Geländewagens mit höher gelegter Karosserie, großen schwarzen Kunststoffverkleidungen und spezieller Innenausstattung. Sie kam im Sommer 2004 auf den Markt. Diese Variante hat weder Allradantrieb noch eine höhere Bodenfreiheit als die Standardausführung.

Modellpflege 
Im Oktober 2005 wurde die Baureihe einem Facelift unterzogen, bei der Frontpartie, Heckleuchten, Armaturentafel und Digitaltacho überarbeitet wurden.

Der 66-kW-Dieselmotor mit Direkteinspritzung und Turboaufladung (HDi) wurde durch einen mit 80 kW ersetzt, zudem gab es nun eine so genannte Bivalent-Ausführung mit 54 kW (bei Gasbetrieb: 49 kW), die sowohl mit Benzin als auch mit Erdgas betrieben werden kann. Auch war ein Stopp-Start-System für den 65-kW-Motor mit SensoDrive-Getriebe erhältlich (Stop&Start). Gemäß Bedienungsanleitung ist eine Dachlast von 60 kg zulässig.

Motorenangebot 
Alle Modelle hatten serienmäßig ein 5-Gang-Schaltgetriebe. Die Modelle mit 65- und 80-kW-Motor sowie der 50-kW-Dieselmotor konnten auch mit dem automatisierten 5-Gang-Getriebe SensoDrive versehen werden.

C3 (2009–2017) 

Im November 2009 führte Citroen die zweite Generation des C3 ein.

Durch dieses Modell und den darauf basierenden DS3 wurden der Vorgänger C3 und der C2 ersetzt. Der neue C3 wurde nur noch als fünftürige Schräghecklimousine angeboten und war länger, breiter und höher als sein Vorgänger. Das Gewicht erhöhte sich ebenfalls leicht. Das Kofferraumvolumen lag mit 300 Litern knapp unter dem des Vorgängers. Der C3 erhielt im NCAP-Crashtest vier Sterne.

Das Auto hat eine elektrische Servolenkung mit geschwindigkeitsabhängiger Lenkunterstützung, innenbelüftete Scheibenbremsen an der Vorderachse und Trommelbremsen an der Hinterachse. Die Modelle VTi 120 und HDi 110 FAP sind an der Hinterachse mit Scheibenbremsen ausgestattet.

Eine Variante auf der gleichen Basis ist der Minivan C3 Picasso.

Modellpflege 

Im Zuge einer Modellpflege, die im März 2013 auf dem Genfer Automobilsalon vorgestellt wurde, erhielt der C3 einen neuen Stoßfänger sowie einen umgestalteten Kühlergrill. Auch das Logo wurde überarbeitet und zog sich nun in Form einer verchromten Spange bis zu den Scheinwerfern. Auf Wunsch wurde LED-Tagfahrlicht angeboten. Ferner wurde die Heckleuchtengrafik umgestaltet. Die weiter entwickelten Motoren verbrauchten weniger und es wurden neue Motorvarianten eingeführt.

Die Markteinführung erfolgte im April 2013.

Ausstattung 
Zur Basisausstattungsvariante Attraction gehören unter anderem Seitenairbags vorn, elektrische Fensterheber vorn, Antiblockiersystem (ABS), Bordcomputer und ein höhenverstellbarer Fahrersitz. Rücksitzbank und -lehne sind asymmetrisch geteilt umklappbar.

Ab der mittleren Ausstattungslinie Tendance sind zusätzlich eine Klimaanlage mit manueller Regelung und ein Radio mit MP3- und CD-Player inbegriffen. Tempomat und Kopfairbags sind hier ebenfalls serienmäßig.

In der höchsten Ausstattungsvariante Exclusive ist die Klimaanlage vollautomatisch geregelt. Die Innenausstattung umfasst eine Mittelarmlehne vorne sowie elektrische Fensterheber auch hinten. Die Außenausstattung bietet zusätzlich 16-Zoll-Leichtmetallräder, Nebelscheinwerfer und Parksensoren hinten.

Zwischen Anfang 2011 und 2017 gibt es darüber hinaus noch das Selection genannte Sondermodell. Ab März 2012 gibt es das Sondermodell Red Block, das es nur in Verbindung mit dem größten Ottomotor VTi 120 und Dieselmotor e-HDi 110/115 (airdream) gibt.

Eine Besonderheit ist die optionale Panorama-Windschutzscheibe, die bis in das Dach hineinragt und den Blickwinkel erweitert. Dabei kann eine Jalousie als Blendschutz herausgezogen werden.

Motorenangebot 
Ein Automatikgetriebe wird wahlweise für den VTi 120 angeboten. Der e-HDi 70 Airdream ist mit einem automatisierten Schaltgetriebe (EGS5) erhältlich. Der HDi 110 FAP erhält ein Sechsgang-Schaltgetriebe. Alle anderen Modelle erhalten ein Fünfgang-Schaltgetriebe.

Die Dieselmotoren haben eine Common-Rail-Einspritzung und Turbolader mit verstellbaren Turbinenleitschaufeln („variabler Geometrie“).

Alle Motoren sind in die Schadstoffklasse EURO 5 oder EURO 6 eingestuft. Im November 2012 wurden die letzten im C3 verwendeten Motoren aus der PSA-TU-Familie durch modernere Motoren abgelöst.

Ottomotoren

Dieselmotoren

C3 (seit 2017) 

Am 29. Juni 2016 präsentierte Citroën in Paris die dritte Generation des C3. Im Gegensatz zum Vorgänger ist das Fahrzeug fünf Zentimeter länger, zwei Zentimeter breiter und vier Zentimeter flacher. Den ersten Auftritt in der Öffentlichkeit hatte das Fahrzeug auf der Mondial de l’Automobile im Herbst 2016; zu den Händlern kam der Fünftürer, der sich die Plattform mit dem Peugeot 208 teilt, am 21. Januar 2017 zu Preisen ab 11.990 Euro. Eine WRC-Version wurde im Dezember 2016 vorgestellt. Eine überarbeitete Version des C3 präsentierte Citroën am 11. Februar 2020. Marktstart war im Juni 2020.

Der C3 ist in 97 Farbkombinationen verfügbar und kann mit farblich abgesetzten Nebelscheinwerfern und drei verschiedenen Dachfarben sowie drei verschiedenen Dachdekoren bestellt werden. Ab der zweithöchsten Ausstattungsstufe erhält der Kleinwagen die aus dem C4 Cactus bekannten Luftpolster mit Polyurethanummantelung („Airbumps“). Als Motorisierung stehen zunächst drei Dreizylinder-Ottomotoren mit ,  und  sowie zwei Dieselmotoren mit  und  zur Verfügung.

Eine Automatikversion PureTech 110 S&S EAT6 ist mittlerweile ebenfalls verfügbar.

Technische Daten 

 Werte in [ ] gelten für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe

C3 CC21 (seit 2022) 

Nicht für Europa bestimmt ist die seit 2022 gebaute CC21-Baureihe. Sie wird in Indien und Brasilien produziert.

Zulassungszahlen in Deutschland 
Seit dem Verkaufsstart 2002 bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 250.156 Citroën C3 neu zugelassen worden. Den 2003 eingeführten Citroën C3 Pluriel, den 2009 eingeführten Citroën C3 Picasso sowie den 2017 eingeführten Citroën C3 Aircross zählt das Kraftfahrt-Bundesamt zu dieser Statistik hinzu. Durch letzteren stellt 2018 das Jahr mit den meisten Neuzulassungen dar. Von der Cabrio-Version Pluriel, die zwischenzeitlich separat ausgewiesen wird, wurden während dessen Produktionszeit insgesamt 6.555 Einheiten neu zugelassen. 

Zulassungszahlen in Deutschland

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Webseite

Kleinwagen
Minivan
Kombilimousine
Kombi
Cabriolet